Weiskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Weiskopf (auch Ödön Virág; 1911–1996), Fußballspieler
 Franz Carl Weiskopf (F.C. Weiskopf; 1900–1955), deutschsprachiger Schriftsteller
 Grete Weiskopf (Pseudonym Alex Wedding; 1905–1966), österreichische Kinderbuchautorin
 Joachim Weiskopf (* 1927), deutscher Arzt und Sportfunktionär
 Joel Weiskopf (* 1962), US-amerikanischer Jazzpianist und Bandleader
 Julian Weiskopf (* 1993), österreichischer Fußballspieler 
 Nikolaus Weiskopf (*  1973), deutscher Physiker und Neurowissenschaftler
 Silvia Weiskopf (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Thomas Weiskopf (* 1980), österreichischer Sportkegler
 Tom Weiskopf (1942–2022), US-amerikanischer Profigolfer
 Walt Weiskopf (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Musiker des Post-Bop

Siehe auch:
 F.-C.-Weiskopf-Preis
 Weißkopf